Никола́й Полежа́ев:
 Полежаев, Николай Васильевич (род. 1956) — городской Голова Калуги в 2010—2013 гг.
 Полежаев, Николай Николаевич (1857—1903) — российский зоолог.
 Полежаев, Николай Сергеевич (1921—1974) — Герой Советского Союза.